Окольница:

 Окольница — то же, что и околица: изгородь вокруг деревни, вообще край деревни, окрестность, округа, околоток, люди, вокруг живущие.
 Окольница — оконница, оконная рама (псковский и тверской диалект русского языка).

См. также 

 Околица (значения)

Примечания